Anselmus Van Doorslaer (1839-1916), Belgisch politicus
 Chris Van Doorslaer (1961-2017), Belgisch bedrijfsleider
 Edouard van Doorslaer (1784-1863), Belgisch edelman
 Rudi Van Doorslaer (1951), Belgisch historicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam